VK Benátky nad Jizerou - czeski klub siatkarski z miasta Benátky nad Jizerou. Założony został w 1931 roku. Od sezonu 2008/2009 występuje w najwyższej klasie rozgrywek klubowych w Czechach.

Od nazwy sponsora do końca sezonu 2014/2015 zespół występował pod nazwą VK Karbo Benátky nad Jizerou.

Rozgrywki krajowe 
Bilans obejmuje sezony od sezonu 1992/1993.

Poziom rozgrywek:

Medale, tytuły, trofea 
 Międzynarodowy Turniej Siatkarski Beskidy  (2010)

Kadra w sezonie 2009/2010

Bibliografia 
 
 

Benátky nad Jizerou
Czeskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1931